Kernahan est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1858-1943), nouvelliste anglais
 (né en 1965), joueur australien de football australien
, présentateur de nouvelles trinidadien
 (né en 1963), joueur australien de football australien

Toponyme

, communauté ontarienne de Saint Catharines

Voir aussi
 (1911-2001), juge américain en Ohio

Homonymie de patronyme